Hartelius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Annie Hartelius (1862–1921), svensk frälsningsofficer och sångförfattare
 Claes Hartelius (född 1959), svensk skådespelare
 Dag Hartelius (född 1955), svensk diplomat
 Filip Hartelius (1879–1933), svensk militär
 Hans Hartelius (1921–2002), svensk psykiater
 Jonas Hartelius (född 1953), svensk narkotikaforskare
 Malin Hartelius (född 1966), svensk operasångerska
 Truls Johan Hartelius (1818–1896), svensk läkare
 Åke Hartelius (1887–1964), svensk ämbetsman

Se även 
 
 Hartelius, bokhandel